Luteci, element químic de nombre atòmic 71.
Geografia:
 Lu (Itàlia), municipi italià de la província d'Alessandria, a la regió del Piemont.
 Lü, localitat suïssa.
 Lu (estat), antic estat de la Xina.
 Lü (estat), un altre antic estat de la Xina.
 Lu Shan, muntanya de la Xina.
 Lu (estil de cant tibetà)
Altres:
 .lu, domini de primer nivell territorial (ccTLD) de Luxemburg.